Amerikai buldog
Angol buldog
Francia buldog